Ryohei Sasagawa (笹川了平, Ryohei) est un personnage principal du manga Reborn!.

Apparence et personnalité 

Ryohei Sasagawa est le grand frère de Kyoko et se comporte envers elle de façon très protectrice, trouvant des excuses insensées aux actions de la Mafia. Sa principale caractéristique est que son énergie semble inépuisable. Il vit et agit toujours au maximum de ses capacités. Passionné de boxe, il harcèle les personnes ayant de bonnes dispositions au combat pour qu'ils entrent dans son club de boxe. Ainsi, lorsqu'il croisera Tsuna Sawada sous l'effet de la balle de la dernière volonté, il cherchera sans relâche à le convaincre d'adhérer au club.

En raison de l'enthousiasme de Ryohei, il se précipite souvent dans des choses sans évaluer pleinement la situation, qui aboutit souvent à sa blessure. Il a aussi une mémoire courte et oublie beaucoup de détails importants. Quand il reçut la balle de la dernière volonté, celle-ci n'eut aucun effet. Ryohei vivant constamment en mode dernière volonté, la balle n'a en rien modifié son tempérament. Il est ainsi très vite recruté par Reborn pour devenir membre de la Famille Vongola de Tsuna. 

Ryohei cache toujours la vérité sur ses actions reliées à la mafia à Kyoko, en raison d'un incident qui s'était passé alors qu'ils étaient à l'école primaire. Certains élèves du secondaire qui n'aimaient pas Ryohei utilisaient Kyoko pour l'attirer dans un piège. Dans sa tentative de la sauver, il a subi de graves blessures. Kyoko se sent toujours responsable de cet incident. Si celle-ci accepte qu'il combatte, lui est profondément préoccupé pour la sécurité de Kyoko. Ryohei est connu pour avoir de grandes compétences de boxe dans la Famiglia Vongola.

Histoire

Arc Gang Kokuyo 

Ryohei Sasagawa a été ciblé par le gang Kokuyo en raison de son statut de « Cinquième plus fort » du collège de Namimori. Dans le cadre des combats contre le gang Kokuyo, il se fera hospitaliser à la suite de son combat contre Ken Joshima. 
Plus tard, il ment à sa sœur Kyoko sur la façon dont il a reçu ses blessures.

Arc Vongola VS Varia 

Un mois plus tard, Ryohei a été choisi comme Gardien Vongola du Soleil et a reçu la demi-bague Vongola du Soleil. Afin de préparer son combat contre la Varia, Ryohei acceptera d'être l'élève de Colonnelo, l'Arcobalenos à la tétine bleue, et les deux partirent dans une région montagneuse. Colonnello lui assènera un tir spirituel de sa propre énergie afin de le rendre plus fort, prenant le risque de le tuer. Ayant résisté à cette déflagration, Ryohei dispose alors d'une toute nouvelle puissance appelé « Maximum Cannon ».
 
Les fruits de cet entraînement se révèleront lors du combat contre Lussuria de la Varia. Il cristallise le sel issu de sa sueur, ce qui lui procure une défense efficace contre les coups. La présence de sa jeune sœur renforcera sa détermination et il mettra Lussuria à terre avec son « Maximum Cannon » en lui brisant la jambe et la plaque de métal la renforçant. Il est donc le premier à vaincre un membre des Varias, assemblant ainsi la bague du soleil. Lors du combat du Ciel, il sauvera Chrome Dokuro de Mammon et Bel, en détruisant entièrement le gymnase.

Arc du Futur 

Dans le futur, Ryohei Sasagawa était allé travailler dans divers lieux de l'Italie. Quand il revint, il trouva Chrome Dokuro après son combat contre Glo Xinia, et l'amena au quartier général des Vongola. Il a également apporté des informations concernant le projet d'infiltration de la Base Melone à Tsuna et ses amis. Il a ensuite rejoint les autres au cours de l'invasion de la Base Melone.

Le groupe a finalement découvert par le vice-capitaine Ginger Bread qu'il était le responsable de la mort de Colonnelo. Bien que fortement irrité par cette révélation, Ryoehi permis à Lal Mirch de se confronter à Ginger Bread à sa place. Ensuite, Ryohei prendra part au combat face à Baishana, et vaincra la boîte serpent de ce dernier grâce aux gants qu'il utilise (plus d'informations sur ces gants et les diverses techniques de Ryôhei dans le dossier consacré). Il sortira vainqueur du combat en utilisant une boîte de type animal renfermant un kangourou. Il tentera ensuite d'affronter Gamma, mais perdra et sera grièvement blessé. Il sera ensuite enlevé par Shôichi Irie qui dévoilera sa véritable identité : celle de l'allié de Tsuna, et expliquera ses plans au groupe. Il sera plus tard remplacé par son lui du passé quand le Ryohei du futur sera dans un lit et dans un grave état. Il ne manquera pas de crier son slogan habituel et de demander ce qu'il se passe.

Arc Choice 

Après que Ryôhei ait reçu sa boite Vongola comme tous les autres, Tsuna et Gokudera lui expliqueront la situation actuelle du futur. Il prend part au conflit en criant haut et fort qu’il veut  vaincre Byakuran et les Millefiore. Par la suite, lors d’une sortie en ville avec ses amis, il apprendra par l’intermédiaire d’une photo qu’il entretient une relation avec Hana Kurokawa (du moins, on le suppose puisque Hana possède la même photo, les visages étant cachés). Il subira ensuite un entrainement avec Lambo dirigé par Gokudera pour apprendre à utiliser sa boite et son anneau. La suite de l’entrainement est resté secret par l’auteur.

Il ne sera pas choisi comme combattant lors de « Choice », et sera blessé lors de la traque d'Uni, notamment par l'intervention de Torikabuto et ses puissantes illusions. Toutefois, il trouvera son heure de gloire face à Kikyo en utilisant la Cambio Forma de sa boîte Vongola pour lui asséner de puissants coups.

Arc Cérémonie de Succession 

Après son retour au passé, Ryohei est entré en conflit avec Koyo Aoba, l'un des étudiants transféré du Collège Shimon. Ensuite, il s'est avéré que Koyo Aoba est en réalité un des gardiens d'Enma Kozato de la Famille Shimon; a été regroupé avec Ryohei afin de protéger Tsuna jusqu'au commencement de la Cérémonie de Succession. Si aucun assassin n'est encore intervenu, Reborn, lui fait entrer en concurrence Ryohei et Koyo à l'issue d'un jeu de QI. Mais aucun des deux combattants n'est parvenu à gagner.

Plus tard, Ryohei a été le premier à trouver Yamamoto inconscient, blessé dans les vestiaires et l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Cependant, il a dit que les blessures étaient trop profondes. Lors de la Cérémonie de Succession, la Famille Shimon trahit les Vongola et Ryohei et les autres ont été mis KO facilement contre Enma. Les anneaux Vongola ont aussi été détruits lors de cet affrontement. Cependant Talbot, un allié des Vongola, apparut et répara les anneaux Vongola en les combinant avec les Boîtes Vongola. Ryohei, quant à lui, possède à présent le Brassard du Soleil Version X.

Ryohei a ensuite rejoint Tsuna Sawada, Gokudera Hayato et Lambo dans l'île sainte des Shimon. Lors de leur parcours sur l'île, ils rencontrent Koyo Aoba qui provoque Ryohei dans un match de boxe. Après une longue bataille sanglante et, dans laquelle les deux ont reçu le plus gros coup que pouvait donner l'autre, Ryohei et Koyo ont fini par faire un match nul et ont été emportés par les Vendice. Mais avant de disparaître, Ryohei encouragea Tsuna à trouver sa propre fierté et de s'en tenir à elle.

Pouvoirs et armes 

Ryohei Sasagawa est un excellent boxeur doté d'une grande force. Son entraînement de boxe a entraîné en lui une maîtrise parfaite de la « main-à-main » au combat, et la capacité de prendre et de donner une énorme quantité de châtiments corporels. Même les Balles de Dernière Volonté, qui augmentent la force d'une personne en supprimant les limites de l'organisme, n'ont aucun effet sur lui, car il vit toujours « à l'extrême ». Il a également mis au point, pendant son combat contre Lussuria, un jeu de jambes lui permettant de refléter des images de lui pour ainsi tromper l'adversaire.

Équipements

 Anneau Vongola du Soleil : Ryohei l'a remporté au cours de la bataille du Soleil contre Lussuria de la Varia. Grâce à cette bague, Ryohei peut émettre des Flammes de type Soleil pour utiliser la capacité « Activation » qui accélère le processus naturel de guérison. À la fin de l'Arc du Futur, Ryohei a hérité de la nouvelle et véritable forme de cet anneau.

 Canguro del Sereno : La boîte Vongola de Ryohei est en réalité un kangourou du Soleil nommé Kangaryuu. Kangaryuu peut libérer des Gants et des bottes de flamme pour renforcer Ryohei au combat. Kangaryuu peut aussi utiliser la « Cambia Forma » pour fusionner avec Ryohei.

 Brassard du Soleil Version X : C'est la version améliorée de l'anneau Vongola du Soleil combinée avec l'anneau de l'animal Vongola du Soleil (kangaryuu). 

 Maximum Break de Knuckle : C'est la « Cambia Forma » de Ryohei. Après que Kangaryuu ait fusionné avec Ryohei, Ryohei se voit muni d'une paire de gants de boxe, des bottes de flamme et un casque de protection style boxeur. Cette arme augmente immensément la force physique de Ryohei et cicatrise presque instantanément ses plaies. Plus tard, arrivé à sa Version X, l'équipement de boxe de Ryohei se transforme littéralement en une armure dorée accompagné d'un symbole du Soleil à la place du brassard. Dans cet état, lorsque Ryohei reçoit des coups de l'adversaire, des petites flammes sortent du symbole augmentant la force de ses coups et si complètement rempli lui permet d'utiliser toute sa puissance en un coup.

 Boîte de soutien : Cette boîte arme contient un scalpel imprégné de Flamme du Soleil avec lequel Ryohei peut soigner les blessures.

Techniques

 Maximum Cannon : Pendant la formation de Ryohei, Colonnello' lui a tiré dessus avec une balle spéciale. En survivant, Ryohei a développé son potentiel, lui permettant de déclencher un coup assez fort pour détruire des bâtiments.

 'Maximum Ingram : Lors de son combat contre Baishana, Ryohei montrera qu’il utilise également les bottes (Flame Shoes) qui permettent de voler (typique des membres du Black Spell). Il nous montre aussi une nouvelle attaque dérivée de celle qu’il a apprise de Colonello qui se nomme « Maximum Ingram » (Ingram : un genre de mitrailleuse). Ainsi, il s'agit d'un Maximum Canon effectué à plusieurs reprises et à vitesse éclair pour donner l'aspect d'une décharge de coups de mitraillette.

 Maximum Combo : Une gamme à grande vitesse de coups de poing avec les deux bras. Même s'il n'est pas aussi fort que d'autres attaques, il est presque impossible d'esquiver. 

 Maximum Healing : Kangaryu version X éclaire de flammes du Soleil une personne blessée pour la soigner 

 Sunshine Contre : Lorsque des petites flammes sortent du brassard du Soleil version X de Ryohei, qui ont été déclenchées par les coups donnés par l'adversaire, Ryohei peut lancer une vague dévastatrice de flamme du Soleil sur son adversaire. 

 Sunshine Uppercut : Un uppercut puissant du Soleil qui peut provoquer de lourd dégâts au ventre de l'adversaire. Si toutes les flammes sont allumées cette attaque est fatale. Mais elle est une des attaques les plus faciles à esquiver

Divers 

 On remarque que Tsuna Sawada appelle souvent Ryohei « Grand-frère » (Onii-san), tout comme Kyoko.  Il est également surnommé « Tête de gazon » par Gokudera Hayato et « Aîné » par Yamamoto Takeshi.
 Son slogan favori est « À l'extrême ! » (Kyoukugen).
 Dans le Fandom Reborn, il est désigné comme le nombre 33 en référence à son nom, en effet en japonais 3 se dit « san », Sasa (gawa) .
 Ryohei est un très mauvais nageur qui coule sans cesse. Il fait semblant de ne pas le savoir et travaille ironiquement à temps partiel en tant que sauveteur.
 Même si Kangaryu est la boîte Vongola de Ryohei, cela n'empêche pas qu'il y ait une certaine rivalité entre ces deux-là. 
 Dans le Futur, lorsque Ryohei rend visite à sa maison, on découvre qu'il aura une relation amoureuse avec une femme dont l'identité n'a pas encore été révélée par l'auteur. Mais des rumeurs disent que c'est Hana Kurokawa, la meilleure amie de Kyoko.

Références 

Personnage de Reborn!